A Globo Discos foi uma gravadora criada pela SIGLA logo após a desativação da Opus Columbia. Porém, após este fato, a Som Livre teve seus LPs e fitas cassetes fabricados pela Discos CBS, que era gravadora e fabricante dos LPs e fita cassetes da Opus Columbia.

A gravadora existiu de 1987 a 1989 e tinha seus LPs e fitas fabricados pela RCA Victor, que era a gravadora e fabricante dos discos da Som Livre até 1982 e a partir de 1988.

Dentre os lançamentos da gravadora destacamos a trilha sonora internacional da novela Brega & Chique, a coletânea internacional Hits Collection e o Karaokê da Xuxa.

Após isto, houve na década de 1990 (que durou de 1991 a 2000), a retomada deste status: a Globo Columbia (joint-venture entre a Globo e a Sony Music, fundida em 2004 com a joint-venture Globo BMG para formar a Globo Sony BMG) e a Globo Polydor (joint-venture com a PolyGram, renomeada Globo Universal em 1999).

Os LPs e fitas da Opus Fonográfica, que eram fabricados pela Polygram, saíam todos pelo selo e com a etiqueta da gravadora Elenco, uma espécie de reencarnação das antigas gravadoras Fontana e Polyfar, porém a Elenco continuou sendo ativa depois da desativação da Opus Columbia.

Ligações externas 

 
 

Gravadoras extintas do Brasil
Gravadoras fundadas em 1987
Gravadoras extintas em 1989
Som Livre